19461 Feingold – asteroide della fascia principale

Persone 

 Marko Feingold – superstite dell'Olocausto austriaco
 Russ Feingold politico statunitense